Панемос может означать:
 Панемос — в античном Милете первый месяц аттического года.
 Панемос — в античной Фессалии третий месяц аттического года.